Traición – film del 1923 diretto da Carlos F. Borcosque
Traición – cortometraggio del 1990 diretto da Cristina Fasulino, Paula Grandio
Traición – film del 1991 diretto da Sergio Véjar
Traición – serie televisiva spagnola del 2017